Katedra św. Marii (niem. Dom St. Marien) – protestancka świątynia znajdująca się w niemieckim mieście Zwickau.

Historia 
Kościół około 1180 roku. W latach 1453-1565 romańską świątynię przebudowano w stylu późnogotyckim. W 1521 kościół przeszedł w ręce pierwszego pastora, przy czym kazania luterańskie głoszono tu już od 1517. Od 27 kwietnia do 3 maja 1522 w Zwickau przebywał Marcin Luter, który kilkukrotnie wygłaszał w mieście kazania. W 1529 świątynia stała się siedzibą jednej z pierwszych protestanckich superintendentur. W 1650 uderzenie pioruna zniszczyło hełm wieży, odbudowano go w latach 1671-1677 w stylu barokowym według projektu Joachima Marquarda z Plauen. 14 czerwca 1810 w kościele tym odbył się chrzest Roberta Schumanna, kompozytora romantycznego, który w wieku 11 lat dał występ w świątyni, grając na fortepianie. W latach 1885-1891 przypory przebudowano, dodając do nich rzeźby apostołów, proroków i reformatorów Kościoła. Pracami kierował Oskar Mothes. W 1935 świątyni nadano godność katedry (niem. Dom).

Architektura 
Świątynia późnogotycka, trójnawowa, o układzie halowym. Wieża kościelna ma wysokość 88 metrów, co czyni katedrę najwyższym budynkiem w mieście. Wnętrze zdobią:

 gotycki ołtarz szafowy Michaela Wolgemuta z 1479,
 pietà Petera Breuera z 1502,
 cenotaf grobu świętego autorstwa Michaela Heuffnera z 1507,
 chrzcielnica Paula Specka z 1538,
 barokowe konfesjonały z 1632,
 czteromanuałowe organy z 5400 piszczałkami i 77 rejestrami, wykonane przez warsztat Eulego w Budziszynie w 1966, największe organy w dawnym NRD.

Galeria

Przypisy 

Zwickau
Kościoły w Saksonii
Luterańskie katedry w Niemczech
Zabytkowe kościoły w Niemczech
Architektura gotyku w Niemczech
Maryjne wezwania świątyń